Hjälm kan syfta på:

 Hjälm – en huvudbonad för skydd av huvudet, för civilt eller militärt bruk
 Hjälm, Kungsbacka kommun – en tätort i Kungsbacka kommun
 Hjälm (heraldik) – en detalj i ett heraldiskt vapen
 Hjälm – en lada utan väggar, se ängslada
 Michael Hjälm (1963–), svensk ishockeyspelare

Se även 
 Hjälmaren
 Hjälmare kanal